Бабичев, Владимир:
 Бабичев, Владимир Данилович (1906—1970) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 
 Бабичев, Владимир Степанович (1939—2010) — заместитель председателя правительства России.